Joegoslavië nam deel aan het Eurovisiesongfestival 1987, gehouden in Brussel, België. Het was de 22ste deelname van Joegoslavië aan het festival.
De nationale omroep JRT was verantwoordelijk voor de Joegoslavische bijdrage van 1987.

Selectieprocedure 
De Joegoslavische inzending werd gekozen via de nationale voorronde Jugovizija. De finale hiervan vond plaats op 7 maart 1987 in Belgrado.
In totaal deden er 24 liedjes mee in de nationale finale. De winnaar werd gekozen door 8 regionale jury's, elk met drie leden, die punten van 1-3, 5 en 7 mochten geven.

Uitslag

In Brussel 
In België moest Joegoslavië als 21ste aantreden, na Ierland en voor Zwitserland.
Aan het einde van de puntentelling bleek Novi Fosili als vierde te zijn geëindigd met 92 punten. Dit was een evenaring van de beste Joegoslavische klassering; eerder behaalde het land de vierde plaats in 1962 en 1983.
Men ontving 2 keer het maximum van de punten.
Van Nederland ontving het geen punten en van België 8 punten.

Gekregen punten

Finale

Punten gegeven door Joegoslavië

Finale 
Punten gegeven in de finale:

1987
Land op het Eurovisiesongfestival 1987